(engl. für Sumpfding oder Ding aus dem Sumpf) bezeichnet:

 Swamp Thing, US-amerikanische Comicfigur und -reihe von DC Comics
 Swamp Thing (Band), neuseeländische Bluesrock-Band
 Swamp Thing (Fernsehserie), US-amerikanische TV-Serie von 2019; Verfilmung der Comicreihe

Siehe auch:

 Das Ding aus dem Sumpf, Verfilmung der Comicreihe